Horror può riferirsi a:

Arte 
 Horror vacui – attitudine decorativa nell'arte e nell'arredamento.

Letteratura 
Letteratura dell'orrore
Orrore: (in inglese Horror) genere letterario e artistico.
Horror psicologico: sottogenere della narrativa horror.

Editoria 
Horror: periodico mensile di fumetti e cinema fondato nel 1969.

Cinema 
Cinema dell'orrore
Horror – film italiano del 1963 di Alberto De Martino
Horror vacui (Horror Vacui – Die Angst vor der Leere), film tedesco del 1984, diretto da Rosa von Praunheim.

Musica 
Horror Epics, album degli The Exploited, pubblicato nel 1985.
Horror punk, sottogenere del punk rock.
Horror Business: EP del gruppo punk rock Misfits.
Horror Vacui, album dei Linea 77

Televisione 
Horror Channel: canale televisivo tematico di proprietà di AMC Networks International Zone, specializzato in serie televisive e film a tema horror.

Altro 
Horror vacui è una locuzione latina che significa letteralmente terrore del vuoto.
Horror vacui, concetto filosofico-scientifico.